Bergstrand est un patronyme qui peut être porté par :
 Carl Östen Emanuel Bergstrand, astronome suédois,
 Elisabeth Bergstrand-Poulsen, écrivaine, peintre, illustratrice et artiste textile suédoise,
Autre utilisation :
 Bergstrand, cratère lunaire nommé en l'honneur de Carl Östen Emanuel Bergstrand.